El nombre Matthew Dunn puede referirse a las siguientes personas:
Matthew Dunn, nadador australiano;
Matthew Dunn, futbolista estadounidense.